Это список станций Тбилисского метрополитена — системы линий метрополитена в Тбилиси, Грузия.

Линии и станции

Ахметели-Варкетилская линия () 

 «Ахметелис театри» ( — Театр Ахметели), бывшая «Глдани» ()
 открыта 7 января 1989 года
 колонная, глубокого заложения.

 «Сараджишвили» (), бывшая «Гурамишвили» ()
 открыта 7 января 1989 года
 колонная, глубокого заложения.

 «Гурамишвили» (), бывшая «ТЭМКА» ( — ТЭВЗ)
 открыта 16 ноября 1985 года
 односводчатая, глубокого заложения.

 «Грмагеле» ()
 открыта 28 ноября 1985 года
 односводчатая, глубокого заложения.

 «Дидубе» ()
 открыта 11 января 1966 года
 наземная, открытая.

 «Гоциридзе» (, до 2011 года «Электродепо» — ). Раньше название «Виктор Гоциридзе» носила станция «Делиси» на другой линии.
 открыта 11 января 1966 года
 наземная, открытая.

 «Надзаладеви» (), бывшая «Октомбери» ( — Октябрьская)
 открыта 11 января 1966 года
 пилонная, глубокого заложения.

 «Садгурис моедани-1» (), бывшая «Вагзлис моедани» (— оба названия переводятся как «Вокзальная площадь»
 открыта 11 января 1966 года
 пересадка на одноимённую станцию Сабурталинской линии.
 пилонная, глубокого заложения.

 «Марджанишвили» ()
 открыта 11 января 1966 года
 пилонная, глубокого заложения.

 «Руставели» ()
 открыта 11 января 1966 года
 колонная, глубокого заложения.

 «Тависуплебис моедани» ( — Площадь Свободы), бывшая «Ленинис моедани» ( — Площадь Ленина)
 открыта 6 ноября 1967 года
 колонная, глубокого заложения.

 «Авлабари» (), бывшая «26 Комисари» ( — 26 Комиссаров)
 открыта 6 ноября 1967 года
 пилонная, глубокого заложения.

 «300 Арагвели» ( — 300 Арагвинцев)
 открыта 6 ноября 1967 года
 пилонная, глубокого заложения.

 «Исани» ()
 открыта 5 мая 1971 года
 колонная, глубокого заложения.

 «Самгори» ()
 открыта 5 мая 1971 года
 колонная, мелкого заложения.

 «Варкетили» ()
 открыта 9 ноября 1985 года
 односводчатая, глубокого заложения.

Сабурталинская линия () 

 «Садгурис моедани-2» (), бывшая «Вагзлис моедани» ( — оба названия переводятся как «Вокзальная площадь»
 открыта 15 сентября 1979 года
 пересадка на одноимённую станцию Ахметели-Варкетилской линии
 односводчатая, глубокого заложения.

 «Церетели» (), ранее полностью официальное название было «Церетлис гамзири» ( — Проспект Церетели)
 открыта 15 сентября 1979 года
 колонная, глубокого заложения.

 «Текникури университети» ( — Технический университет, бывшая «Политекникури» — Политехническая)
 открыта 15 сентября 1979 года
 односводчатая, глубокого заложения.

 «Самедицино университети» ( — Медицинский университет), бывшая «Комкавшири» ( — Комсомольская)
 открыта 15 сентября 1979 года
 колонная, мелкого заложения.

 «Делиси» (), в период 1995—2007 называлась «Виктор Гоциридзе» (; с 2011 года имя В. Д. Гоциридзе носит бывшая станция «Электродепо»)
 открыта 15 сентября 1979 года
 односводчатая, мелкого заложения.

 «Важа-Пшавела» (), во время строительства называлась «Бахтриони» ()
 открыта 2 апреля 2000 года
 колонная, мелкого заложения.

 «Государственный университе́т» ()
 открыта 16 октября 2017 года
 односводчатая, глубокого заложения.

См. также 
 Список депо Тбилисского метрополитена

Ссылки 
 Тбилисский метрополитен на сайте urbanrail.net 

 
Тбилисский метрополитен